Ридингер:

 Ридингер — дворянский род.
 Ридингер, Александр Карлович (1782—1825) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор; сын К. П. Ридингера.
 Ридингер, Георг (1568—1617) — немецкий архитектор и мастер-строитель крепостей
 Ридингер, Карл Петрович (Rüdinger) (1753—1821) — тайный советник, гражданский губернатор Выборга, директор училищ Финляндской губернии, почётный член Санкт-Петербургского общества любителей наук, словесности и художеств.
 Ридингер, Николай Александрович (1825—1894) — генерал-майор, ветеран Кавказской кампании 1853—1854 гг., полицмейстер в Калуге, Орле, Ельце, Петербурге, автор трудов по истории, статистике; сын А. К. Ридингера.
 Ридингер, Хуан (род. 1981) — канадский и американский актёр.